Алекса́ндр Хе́ндерсон:
 Хендерсон, Александр (1583—1646) — шотландский церковный деятель, богослов.
 Хендерсон, Александр (1861—1942) — канадский юрист, политик, комиссар Юкона.